Гладуш — украинская фамилия. Известные носители:

 Гладуш, Виктор Дмитриевич (1937—2010) — украинский политик.
 Гладуш, Иван Дмитриевич (1929—2018) — экс-министр внутренних дел Украинской ССР, генерал внутренней службы Украины.
 Гладуш, Фёдор Филиппович (1913—1995) — советский офицер, Герой Советского Союза.